Ла-Сель-су-Монміра́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 85 км на схід від Парижа, 145 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Сель-су-Монмірай, Артонж, Фонтенель-ан-Брі i Марше-ан-Брі було об'єднано в новий муніципалітет Дюїз-е-Морен-ан-Брі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Сель-су-Монмірай на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сель-су-Монмірай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена